Валье́р () — многозначный термин.

Название нескольких коммун во Франции 
 Вальер — в департаменте Крёз;
 Вальер — в департаменте Об;
 Вальер — в департаменте Верхняя Савойя.

Фамилия 
 Вальер, Жан Флоран де (1667—1759) — французский артиллерийский генерал.
 Вальер, Жозеф Флоран де (1717—1776) — французский артиллерийский генерал, сын Жана Флорана.
 Вальер, Сильвестро (1630—1700) — 109-й дож Венеции.
 Вальер, Факундо (род. 1997) — уругвайский футболист.